Warschau, de hoofdstad van Polen
Warschau (woiwodschap), voormalig woiwodschap van Polen
Hertogdom Warschau, land in de napoleontische tijd
Warschau (concentratiekamp)

Zie ook de doorverwijspagina's Warszawa en Warsaw.